Sanz steht für:

 Sanz (Groß Kiesow), Ortsteil der Gemeinde Groß Kiesow im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern

Sanz ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro Sanz (* 1968), spanischer Popmusiker
 Álvaro Sanz (* 2001), spanischer Fußballspieler
 Ángel Sanz Briz (1910–1980), spanischer Diplomat
 Benito Sanz y Fores (1828–1895), spanischer Kardinal und Bischof
 David Pérez Sanz (* 1994), spanischer Tennisspieler
 Dominic Sanz (* 1991), deutscher Popsänger
 Elena Sanz (1849–1898), spanische Opernsängerin mit Stimmlage Alt
 Enrique Sanz (* 1989), spanischer Straßenradrennfahrer
 Ernesto Sanz (* 1956), argentinischer Politiker
 Esther Sanz (* 1974), spanische Badmintonspielerin
 Fernand Sanz (1881–1925), französischer Bahnradsportler
 Fernando Sanz (* 1974), spanischer Fußballspieler
 Francesc Hernández i Sanz (1863–1949), spanischer Historiker, Bibliothekar, Illustrator und Autor
 Francisco Sanz (20. Jahrhundert), spanischer Schauspieler
 Francisco Javier García Sanz (* 1957), spanischer Automobil- und Sportmanager
 Gaspar Sanz (1640 – um 1710), spanischer Komponist, Organist und Gitarrist
 Henri Sanz (* 1963), französischer Rugby-Union-Spieler
 Horatio Sanz (* 1969), US-amerikanischer Schauspieler und Comedian
 Jacobo Sanz Ovejero (* 1983), spanischer Fußballtorhüter

 Jorge Sanz (* 1969), spanischer Schauspieler
 Jorge Sanz (Basketballspieler) (* 1993), spanischer Basketballspieler

 Julián Sanz del Río (1814–1869), spanischer Philosoph
 Laia Sanz (* 1985), spanische Motorradrennfahrerin
 Lorenzo Sanz (1943–2020), spanischer Geschäftsmann und Fußballfunktionär
 Marta Sanz (* 1967), spanische Schriftstellerin
 Marta Sanz-Solé (* 1952), spanische Mathematikerin
 Sotero Sanz Villalba (1919–1978), spanischer Erzbischof und Diplomat
 Victor Sanz (* 1973), US-amerikanischer Country-Musiker

SANZ steht als Abkürzung für:

 Schweizerische Arzneimittelnebenwirkungszentrale, eine der Vorläuferbehörden von Swissmedic

Siehe auch:

 Sands
 Sans

Abkürzung